Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2000 () проводился в городе Саскатун (Саскачеван) c 4 по 12 марта 2000 года. Турнир проводился в 71-й раз. В Саскачеване чемпионат проводился в 7-й раз, в Саскатуне — в 4-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2000, который проходил в апреле 2000 в городе Глазго (Шотландия).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (для команды скипа Грега Маколея это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Нью-Брансуик (скип Расс Ховард).

Это был последний мужской чемпионат Канады по кёрлингу, титульным спонсором была компания Labatt. Со  титульным спонсором стала компания Nokia (соответственно изменилось и официальное название турнира).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−6.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 
10 марта, 10:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

10 марта, 14:30

1-я команда против 2-й

10 марта, 20:00

Полуфинал 
11 марта, 13:30

Финал 
12 марта, 13:30

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 2000 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Брайан Мики

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Брайан Мики

Примечания

Ссылки 
  Страница чемпионата 2000 на сайте Ассоциации кёрлинга Канады 
 Soudog's Curling History Site - 2000 LABATT BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2000

2000
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 2000 году